A Garfield Originals 2019-ben bemutatott 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Jim Davis és Philippe Vidal készített. A premier Franciaországban 2019. december 6-án került bemutatásra a France 3-on.

A Garfield Originals-t a Viacom vásárolta (amely 2019. december 5-én újra egyesült a CBS-szel), a vállalat franchise-vásárlásának részeként.

Szereplők

Epizódok

Források

Jegyzetek

2019-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2019-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Garfield
A Nickelodeon saját gyártású műsorai